Replikacja to pojęcie z zakresu metodologii nauk oraz statystyki opisujące powtarzanie badań w celu zweryfikowania ich wyników jako część ustawicznego procesu autokorekcyjnego w metodzie naukowej. Słowami filozofa nauki Karla Poppera „niepowtarzalne, jednostkowe wydarzenia nie mają dla nauki żadnego znaczenia”. Statystyk Ronald Fisher napisał: „możemy uznać, że zjawisko jest udowodnione eksperymentalnie wówczas, gdy wiemy, jak przeprowadzić eksperyment, który rzadko zawiedzie w wykazaniu istotnych statystycznie rezultatów.”

Przekonująca replikacja powinna w miarę możliwości maksymalnie wiernie odtwarzać warunki i narzędzia, jakie zastosowano w oryginalnym badaniu. Dodatkowo, powinna cechować się wysoką mocą statystyczną i transparentnością. W przypadku gdy projekt pierwotnego badania jest uznany za wadliwy, można również przeprowadzić replikację konceptualną, rozszerzającą oryginalny cel i wyniki, przy użyciu lepszych narzędzi.

W standardowej procedurze weryfikacji hipotez statystycznych w podejściu częstościowym, z samej definicji progu istotności 5% wynika, że 5% wyników przekracza go przez przypadek. W praktyce założenia modeli statystycznych i metodologii badań mogą nie być dokładnie przestrzegane, w związku z czym liczba „fałszywych alarmów” może być wyższa, niż sugeruje ta nominalna wartość. Z tego powodu wartość dowodowa niezreplikowanych badań jest silnie ograniczona.

Narzędziem, które służy agregacji danych i wyników ze zbioru replikacji jest metaanaliza. Pozwala ona na zbiorcze rozpatrzenie wartości dowodowej badań, oraz wykrycie tendencyjności publikacji.

Kryzys replikacji 
Presja instytucjonalna wywierana na badaczy, gdy ocena ich pracy uzależniona jest od takich kryteriów, jak liczba publikacji i istotnych statystycznie wyników, zachęca naukowców do nadużywania metod weryfikacji hipotez statystycznych. W ocenie Gelmana, wskutek niezrozumienia lub celowego naruszania zasad metodologii, badacze i wydawcy czasopism naukowych przywiązywali w praktyce nadmierną wagę do uzyskiwania wyników istotnych statystycznie, niezależnie od tego czy są one prawdziwe, czy nie. Badania które przekroczyły ten próg były publikowane kilkukrotnie częściej. Biagioli, opisując ten problem, nawiązał do prawa Goodharta: ocena pracy naukowej skupiona na prostych wskaźnikach, takich jak istotność statystyczna, sprawia, że zaczynają być one traktowane jak cel sam w sobie, i podważa wiarygodność i rzetelność nauki. Jak zademonstrował zespół statystyków w 2011, przy pomocy zbioru różnego rodzaju drobnych nadużyć metodologicznych, można uzyskać istotność statystyczną na nominalnym poziomie 5%, przy realnym prawdopodobieństwie błędu I rodzaju ponad 50%.

W latach 2010. opublikowano szereg badań i raportów, sugerujących że zjawisko to ma poważną skalę, i wymaga ściślejszego traktowania. W ankiecie obejmującej ok. 1500 naukowców z różnych dziedzin, 90% respondentów stwierdziło, że nauki są dotknięte kryzysem replikacji – większość opublikowanych wyników nie jest ponownie testowana, a jeśli do tego dochodzi, rezultatów często nie udaje się powtórzyć. Przykładowo, zależnie od dziedziny, większość naukowców deklarowała, że przynajmniej raz nie powiodła im się replikacja cudzej pracy, w:
 chemii: 90%,
 biologii: 80%,
 fizyce i inżynierii: 70%,
 medycynie: 70%,
 naukach o Ziemi i środowisku: 60%.

W metaanalizie ankiet z 2009 r., ok. 14% badaczy przyznało, że osobiście dopuściło się dowolnych drobnych nadużyć metodologicznych w karierze, a 72% wiedziało, że dopuścił się ich inny znajomy badacz. Do dosłownego fabrykowania danych i wyników przyznało się 2% respondentów.

Pod wpływem tych dyskusji, zespoły naukowców z różnych dziedzin psychologii, koordynowane w ramach Open Science Collaboration, przeprowadziły i opublikowały w 2015 r. wyniki replikacji 100 badań psychologicznych opublikowanych w 2008 r. w prestiżowych czasopismach naukowych. Udało się im powtórzyć oryginalne wnioski w 36% przypadków, uzyskując z reguły mniejsze oszacowania wielkości efektu. Grupa ta rekomendowała szereg środków zaradczych w obliczu debatowanego kryzysu, między innymi prerejestrację planów badań, udostępnianie pełnych danych o narzędziach, procedurach i wynikach, dbałość o wystarczającą moc statystyczną, i dalsze, częstsze wykonywanie i publikowanie replikacji. Inni autorzy zwrócili uwagę, że replikacje były niedoceniane i publikowane bardzo rzadko (w jednym z przeglądów w psychologii, stanowiły 1% publikacji), w związku z czym proponuje się również systemy premiowania za wykonywanie takich badań.

Statystycy, którzy wspólnie z Ronaldem Fisherem stworzyli fundamenty podejścia częstościowego weryfikacji hipotez statystycznych, Neyman i Pearson, zaznaczyli już w 1928 r.: „metody statystyczne powinny być używane z rozwagą i zrozumieniem, a nie jako narzędzia które same w sobie udzielają ostatecznych odpowiedzi”.

Replikacja a moc statystyczna 

Efektywności replikacji i procesu naukowego może przeciwdziałać zaniedbywanie mocy statystycznej badań (w szczególności, stosowanie zbyt małych prób badawczych). Nawet przy stosowaniu mocy na rekomendowanym poziomie 80%, prawdopodobieństwo że na trzy próby powtórzenia badania, każde się powiedzie, wynosi zaledwie 51%. W praktyce częściej spotykane są jednak niższe wartości mocy testów. W związku z tym, naturalne jest że nawet w przypadku badania rzeczywiście istniejących zjawisk, w literaturze występować będą nieudane replikacje. Według statystyków, ocena wartości dowodowej zbioru badań nie powinna w związku z tym polegać na prostym „liczeniu głosów” badań za i przeciwko hipotezie – do wyciągania ogólnych wniosków z wielu badań służą techniki metaanalityczne.

Przypisy 

Weryfikacja hipotez statystycznych
Metodologia nauki